Сарафиню́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Сарафинюк, Анатолий Александрович (род. 1938) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Сарафинюк, Пётр Якович (род. 1966) — советский и украинский бегун-марафонец.